

Carriera

Club 
Ha giocato nella massima serie del campionato georgiano con varie squadre.

Nazionale 
Ha esordito in nazionale il 9 febbraio 2011 nell'amichevole - (1-2).

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Dinamo Tbilisi: 2012-2013

Dinamo Tbilisi: 2012-2013
Chikhura Sachkhere: 2017
Saburtalo Tbilisi: 2019, 2021

Dinamo Tbilisi: 2008
Saburtalo Tbilisi: 2020

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale georgiana